Race of Champions hat mehrere Bedeutungen:

 Race of Champions, ein seit 1988 veranstaltetes Automobilsport-Turnier.
 Race of Champions (Formel 1), eine Motorsportveranstaltung in Brands Hatch, die von 1965 bis 1983 nach dem Formel-1-Reglement abgehalten wurde, aber kein Lauf der Formel-1-Weltmeisterschaft war.
 International Race of Champions, eine US-amerikanische Automobilsportserie, die von 1974 bis 2006 in den USA stattfand.
 REEDY Race of Champions, ist eine jährliche Veranstaltung für RC-Fahrzeuge mit internationaler Besetzung.
 Ein Champions Race wird zudem auch beim Segeln und im Tennis ausgetragen.